Wilmersdorf può riferirsi a:
 Wilmersdorf – frazione della città tedesca di Angermünde
 Wilmersdorf – frazione della città tedesca di Pritzwalk
 Wilmersdorf – frazione del comune tedesco di Rietz-Neuendorf
 Wilmersdorf – frazione del comune tedesco di Briesen (Mark)
 Wilmersdorf – quartiere della città tedesca di Berlino
 Märkisch Wilmersdorf – frazione della città tedesca di Trebbin

Pagine correlate 
 Willmersdorf